Иоганн Квандт:
 Квандт, Иоганн Готтлоб фон (1787—1859) — немецкий историк искусства.
 Квандт, Иоганн Якоб (1686—1772) — протестантский пастор и теолог.